Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Har“ beginnt.

Har 



 Har Gobind (1595–1644), sechster Guru der Sikhs
 Har Krishan (1656–1664), Sikh-Guru
 Har Rai (1630–1661), Guru des Sikhismus
 Har-Gil, Schraga (1926–2009), deutsch-israelischer Journalist, Autor